Машинка для стрижки волос
 Пишущая машинка
 Индукционная машинка — инструмент для нанесения татуировок.
 Взрывная машинка — переносной источник электрического тока для подрыва электродетонаторов.
 Машинка времени — мультфильм для взрослых 1967 года.
 Машинка точной настройки натяжения струн у скрипок, альтов и виолончелей.